Ice Haven, còmic de Daniel Clowes
 Haven (pel·lícula), pel·lícula de Frank E. Flowers estrenada el 2004
 Geografia:
 Haven (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 Beach Haven, població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey
 Beach Haven West, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey
 Belle Haven, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Virgínia
 East Haven, població dels Estats Units d'Amèrica a l'estat de Connecticut
 East Haven (Vermont), població dels Estats Units a l'estat de Vermont
 Green Haven, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland
 Lock Haven, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 Lynn Haven, població dels Estats Units a l'estat de Florida
 Milford Haven, ciutat i port en el comtat gal·lès de Sir Benfro
 Moore Haven, població dels Estats Units a l'estat de Florida
 North Beach Haven, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey
 Pine Haven, població dels Estats Units a l'estat de Wyoming
 Rest Haven, població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia
 Schuylkill Haven, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 West Haven-Sylvan, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Oregon
 White Haven, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 Winter Haven, població dels Estats Units a l'estat de Florida
 York Haven, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània